47-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 20 февраля по 5 марта 1995 года в городах Винтерберг (Германия, бобслей) и в Лиллехаммере (Норвегия, скелетон).

Бобслей

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Скелетон

Соревнования у мужчин

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди бобслеистов (анг.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди скелетонистов (анг.)

Спорт в Норвегии в 1995 году
Чемпионаты мира в Германии
Чемпионаты мира в Норвегии
Февраль 1995 года
Март 1995 года
Международные спортивные соревнования в Лиллехаммере
Международные соревнования по бобслею в Германии
Международные спортивные соревнования в Винтерберге